В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Аманда Кетцер здобула титул, у фіналі перемігши Осу Свенссон 6–1, 7–6(14).

Сіяні гравчині 

  Аманда Кетцер (переможниця)
  Наталія Медведєва (2-ге коло)
  Лінда Вілд (1-ше коло)
  Радка Бобкова (1-ше коло)

 Емануела Зардо (1-ше коло)
 Крісті Богерт (1-ше коло)
 Відсутня
 Барбара Шетт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open